Ethan A. Hitchcock kan syfta på:

Ethan A. Hitchcock (general) (1798–1870), generalmajor i nordstaternas armé i amerikanska inbördeskriget
Ethan A. Hitchcock (politiker) (1835–1909, USA:s inrikesminister 1899–1907